XV Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 2-17 maja 1962 roku. Do 14-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2413 km, wystartowało 121 zawodników z 20 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1962), dookoła Berlina (116 km)

II etap, (3 maja 1962), Berlin – Lipsk (209 km)

III etap, (4 maja 1962), Lipsk – Erfurt (192 km)

IV etap, część A, (5 maja 1962), Erfurt – Jena (47 km), jazda indywidualna na czas

IV etap, część B, (5 maja 1962), Jena – Karl-Marx-Stadt (157 km)

V etap, (7 maja 1962), Karl-Marx-Stadt – Karlowe Wary (123 km)

VI etap, (8 maja 1962), Karlowe Wary – Praga (172 km)

VII etap, (9 maja 1962), Praga – Brno (220 km)

VIII etap, (10 maja 1962), Brno – Gottwaldov (137 km)

IX etap, (12 maja 1962), Gottwaldov – Ostrawa (184 km)

X etap, (13 maja 1962), Ostrawa – Opole (188 km)

XI etap, (14 maja 1962), Opole – Wrocław (100 km), jazda drużynowa na czas

XII etap, (15 maja 1962), Wrocław – Poznań (178 km)

XIII etap, (16 maja 1962), Poznań – Bydgoszcz (140 km)

XIV etap, (17 maja 1962), Bydgoszcz – Warszawa (250 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 204-208.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1962
1962 w Polsce
1962 w Europie